Тлалистакиља има више значења:

 Тлалистакиља (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалистакиља (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику